Molunat (Konavle), selo u općini Konavle
 Molunat (otok), otok na jugu Hrvatske, ispred Konavala.
 Molunat (poluotok), poluotok na jugu Hrvatske, ispred Konavala.